Guararapes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guararapes (ort), São Paulo, 
 Guararapes (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar